15-й национальный чемпионат Грузии по футболу сезона-2003/04 — турнир среди 12 клубов Высшей лиги.

Чемпионом впервые стала столичная «ВИТ Джорджия», обыгравшая в «золотом матче» серебряного призёра — «Сиони» из Болниси. Третье место заняло тбилисское «Динамо».

Первый этап

Финальный турнир 
В финальном турнире учитывались очки, набранные клубами на первом этапе, которые были поделены пополам с округлением в большую сторону.

За 1-6-е места

Матч за 1-е место

За 7-12-е места

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 На RSSSF
 На WildStat

2003/2004
Грузия
Грузия
2003 год в Грузии
Спорт в Грузии в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004